Лалетин (Лалетина) — фамилия. Известные носители:

 Лалетин, Андрей Владиславович (род. 1974) — российский баскетболист.
 Лалетин, Владимир Григорьевич (1938—2016) — российский учёный-онколог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации.
 Лалетин, Дмитрий Ильич (1853—1914) — барнаульский мещанин и предприниматель, создатель кожевенного завода.
 Лалетин, Иван Тихонович (1926—2006) — российский краевед, член Союза журналистов, член Русского Географического общества.

 Лалетина, Екатерина Григорьевна (1906—1981) — бригадир полеводов, Герой Социалистического Труда.
 Лалетина-Чернобровкина, Светлана  (род. 1970) — советская и российская спортсменка (конькобежный спорт).